Der Porsche Tennis Grand Prix 2009 war die 4. Ausgabe des Tennis-Sandplatzturniers für Frauen in Stuttgart. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Das Turnier fand vom 27. April bis zum 3. Mai 2009 statt.

Im Einzel gewann Swetlana Kusnezowa gegen Dinara Safina mit 6:4 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Bethanie Mattek-Sands und Najda Petrowa mit 5:7, 6:3 und 10:7 gegen Gisela Dulko und Flavia Pennetta.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Stuttgart